Onassis je příjmení více osobností:

 Aristoteles Onassis (1904–1975), řecký rejdař
 Alexander Onassis (1948–1973), syn Aristotela Onassise
 Christina Onassis (1950–1988), řecká rejdařka a dcera Aristotela Onassise
 Erick Onassis (1968–), americký rapper známý také jako Erick Sermon
 Jacqueline Kennedyová Onassisová (1929–1994), manželka Johna F. Kennedyho a Aristotela Onassise